Das Nutri-Metics International Open 1987 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 25. Januar bis 1. Februar 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Auckland